Oberholzhausen ist der Ortsname von

 Oberholzhausen (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberholzhausen (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Oberholzhausen (Haina), Ortsteil der Gemeinde Haina, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen